Un facteur de forme est un nombre sans dimension lié à la forme d'un objet. Dans les cas les plus simples c'est le rapport de forme, rapport entre deux longueurs perpendiculaires de l'objet.

Physique et technologie 
En physique, on appelle « facteur » une grandeur qui détermine une relation de proportionnalité entre deux autres, de même dimension ; selon la norme ISO, il faut appeler coefficient celles qui déterminent une relation entre grandeurs de dimensions différentes. Un tel facteur est ainsi défini :
 en mécanique des milieux continus : facteur de forme d'une éprouvette de matériau ;
 en transfert thermique : facteur de forme du rayonnement transmis entre deux surface ;
 en physique des particules : facteur de forme.

Informatique 
En ce qui concerne le matériel électronique et informatique :
 le facteur de forme est le rapport de forme d'un composant matériel d'un ordinateur ;
 en infographie, le facteur de forme peut désigner le rapport de forme d'un écran.

Divers 
Par abus de langage, le terme est employé pour désigner la forme, voire d'autres caractéristiques d'un objet :
 le facteur de forme d'un téléphone mobile est sa taille, sa forme et son style, ainsi que la disposition et la position de ses principaux composants.

Références